David Clarke kan naar de volgende personen verwijzen:

 David Clarke (acteur) (1908-2004), Amerikaans acteur
 David Clarke (autocoureur) (1929-2002), Brits autocoureur
 David Clarke (musicus) (1946), Britse techno-DJ
 David John Clarke, Australisch politicus
 David Allen (Dave) Clarke, Amerikaans politicus in Washington D.C.
 David Alexander Clarke, sheriff in Milwaukee County, Wisconsin
 David Clark (wielrenner)
 David Leonard Clarke, Brits archeoloog